Punu peut désigner :
 les Punu, une population du Gabon et de la République du Congo
 le punu, une langue bantoue